Miejscowości w USA:
 Richview – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Richview (ang. Richview Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Washington